Телец може да се отнася за:
 Телец, български хан
 Телец, зодиакалeн знак
 Телец, старо име на съзвездието Бик
 Телец, старо име на село Балкански, общ. Разград, обл. Разград
 Телец, старо име на село Каменец, общ. Стралджа, обл. Ямбол

Вижте също 
 Тавър (пояснение)
 Златният телец